El término chinche hedionda puede referirse a diversas especies de Pentatomidae:

 Aelia acuminata;
 Boisea trivittata;
 Chinavia hilaris;
 Halyomorpha halys;
 Nezara viridula;
 Podisus maculiventris.